Ирия:

Имя 
 Ирия () — португальский вариант имени Ирина.
 Санта-Ирия-да-Рибейра-де-Сантарен — район (фрегезия) в Португалии.
 Ирия () — с иврита - муниципалитет. Имеет хождение в таком варианте в русскоязычных СМИ.
 Ирия Гай — героиня научно-фантастической повести Кира Булычёва «Гай-до».

Другое 
 Ирия — железнодорожная станция в Токио.
 Ирия — железнодорожная станция в префектуре Канагава.